Достык (футбольный клуб):
 «Достык» — бывший футбольный клуб из города Алма-Аты, участвовал в Высшей лиге в 1993 году.
 «Достык» — название футбольного клуба «Ордабасы», в период с 2000 по 2002 год.